Бахани — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бахани — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Грузия 
 Бахани — село в Душетском муниципалитете края Мцхета-Мтианетия Грузии

Россия 
 Бахани — деревня в Торжокском районе Тверской области.